Галашино — название населённых пунктов:

Россия 
 Галашино — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Галашино — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Галашино — деревня в Березовском районе Пермского края.